A New Beginning kan syfta på:

 A New Beginning – ett tal, se Barack Obamas tal på Kairos universitet
 A New Beginning (spel) – ett peka-klicka-äventyrsspel släppt till Windows 2010